Веймер (, ) — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Веймер, Арнольд Тынувич (1903 — 1977) — государственный деятель Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (1973 год).
 Веймер, Лилиана (род. 1955) — аргентинская и мексиканская актриса театра, кино, а также телеведущая некоторых передач в Мексике и Аргентине.
 Веймер, Тон (род. 1947) — нидерландский футболист.